est une expression anglaise signifiant « à la dure ». Elle peut faire référence à :

Roman 

 , roman de  publié le .

Cinéma 

 , film muet britannique de  sorti en 1916 ;
 The Hard Way, drame américain de  sorti en 1943 ;
 , titre original de La Manière forte, comédie américaine de  sorti en 1991.

Musique

Album 

 , album de 213 sorti le  ;
 , album de Clint Black sorti le  ;
 , album de James Hunter sorti le  ;
 , album d'Owsley sorti le  ;
 , album de Point Blank sorti en 1980 ;
 The Hard Way, album de Steve Earle sorti le  ;
 , album de Tinsley Ellis sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Johnny Cash présente sur l'album The Baron sorti en  ;
 , chanson de Kasey Chambers présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Kinks présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mary Chapin Carpenter présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .